Desa Purwogondo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwogondo (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 110,28), Jawa Tengah, 
 Desa Purwogondo (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 110,71), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar